NGC 5059 (другие обозначения — UGC 8344, ZWG 44.50, FGC 1589, PGC 46244) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5059
Дева (созвездие)